Дубровка — река в России, протекает в Крестецком районе Новгородской области. Устье реки находится в 33 км по левому берегу реки Мошня. Длина реки составляет 21 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Мста без р. Шлина от истока до Вышневолоцкого, речной подбассейн реки — Волхов. Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040200212102000021497
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 102002149
 Код бассейна — 01.04.02.002
 Номер тома по ГИ — 2
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания

Ссылки 
 

Реки Крестецкого района
Бассейн Мошни